Die German Darts Open 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 21. bis zum 23. April 2017 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war die Saarlandhalle in Saarbrücken.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 6:5-legs gegen den Niederländer Benito van de Pas durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Benito van de Pas
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall
  Alan Norris
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Gerwyn Price
  Jelle Klaasen
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Stephen Bunting
  Cristo Reyes
  Steve West

Sieger des UK Qualifier
  James Richardson
  Mervyn King
  Paul Nicholson
  Nathan Aspinall
  Mark Walsh
  Brian Woods
  Robbie Green
  Darren Webster
  Josh Payne
  Peter Jacques
  Robert Thornton
  Andy Hamilton
  John Henderson
  Adam Hunt
  Rob Cross
  Steve Lennon
  Jamie Bain
  Warrick Scheffer

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Dirk van Duijvenbode
  Ronny Huybrechts
  Zoran Lerchbacher
  Jeffrey de Graaf
  Christian Kist
  Jimmy Hendriks
  Vincent van der Voort
  Dimitri Van den Bergh

Sieger des Host Nation Qualifier
  Bernd Roith 
  Rene Berndt
  Martin Schindler
  Nico Blum

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 21. April 2017

Hauptrunde

Übertragung
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Dartwettbewerb in Saarbrücken